Jean Baptiste Joseph Debay kan syfta på någon av följande:

 Jean-Baptiste Joseph Debay den äldre (1799-1863), fransk bildhuggare
 Jean-Baptiste Joseph Debay den yngre (1802-1862), fransk bildhuggare